Ву́лиця Наро́дного ополче́ння — назва вулиць у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Народного ополчення — колишня назва вулиці Святослава Хороброго в місті Київ.

Вулиця Народного ополчення — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Народного ополчення — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці